Соломея Демидовна Ряшина (14 августа 1924 — 26 апреля 2003) — передовик советского машиностроения, электросварщик Красноярского паровозовагоноремонтного завода Министерства путей сообщения СССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась 14 августа 1924 года в селе Подсопки, Красноярского края, в крестьянской семье. До войны трудоустроилась в местный колхоз имени Куйбышева. 

С 1943 года в Красной армии, служила в зенитных частях. В 1946 году демобилизовавшись трудоустроилась на фабрику фотобумаги в городе Красноярске.  

В 1949 году перешла работать ученицей электросварщика на паровозовагоноремонтный завод. За небольшой период полностью освоила профессию, в дальнейшем стала трудиться с личным клеймом. Она автор ряда инициатив направленных на повышение производительности труда. Была представлена к награждению орденом Ленина (1960 год).

Успешно справилась с заданием восьмой пятилетки, перевыполнив планы.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 года за особые заслуги и высокие производственные достижения в машиностроение Соломее Демидовне Ряшиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Являлась депутатом Красноярского краевого и городского советов депутатов. 

Проживала в Красноярске. Умерла 26 апреля 2003 года. Похоронена на кладбище Бадалык в Красноярске.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (04.05.1971)
 два Ордена Ленина (07.03.1960, 26.04.1971)  
 другие медали.

 Почётный гражданин города Красноярска.

Примечания

Литература 
 Сибиряки. Красноярск, 1976 год.

Ссылки 
 

Сварщицы
Депутаты Красноярского городского совета
Депутаты Красноярского краевого совета